Транквилизатор может означать:
 Транквилизатор — лекарственное средство, обладающее выраженным противотревожным (анксиолитическим) эффектом
 Транквилизатор — специальный стул, к которому в британских психбольницах привязывали буйных пациентов
 «Большие» транквилизаторы — устаревшее название нейролептиков

См. также 
 Транквилизатор (песня) — песня группы Кино